Čilić je hrvatsko prezime.

Osobe s prezimenom Čilić 
Branimir Čilić (rođ. 1949.), hrvatski slikar iz Međugorja
Luka Čilić (1707. – 1771.), hrvatski pisac
Marin Čilić (rođ. 1988.), hrvatski tenisač
Mate Čilić (rođ. 1952.), hrvatski pjesnik
Zvonimir Čilić (rođ. 1941.), hrvatski novinar i publicist iz Bosne i Hercegovine

Izvori 

Hrvatska prezimena